Синко Сењорес има више значења:

 Синко Сењорес (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Синко Сењорес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Синко Сењорес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Синко Сењорес, Лос Анхелес (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Синко Сењорес (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику